

Кринічно — село в гміні Шрода-Шльонська Сьредського повіту Нижньосілезького воєводства
 Кринічно — село в гміні Вішня-Мала Тшебницького повіту Нижньосілезького воєводства